Добрушино — название населённых пунктов.
 
 Добрушино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области России.
 Добрушино — село в Сакском районе Крыма.